Timus poate fi:

 Timus, organ mic, parte a sistemului endocrin
 Cimbru (Thymus), gen de plante
 Timuș, sat în partea de nord-est a județului Botoșani
 Ion Timuș (1890-1969), avocat, scriitor, traducător și regizor de film român